Jean Coatanlem (1455-1492), sieur de Kéraudy en Plouezoc'h, un corsaire breton ;
 Yann Coatanlem (1969-), un économiste et dirigeant d’entreprise français.